König von Hannover bezeichnet

 die verschiedenen Regenten des auf dem Wiener Kongress vom Kurfürstentum zum Königreich erhobenen Landes, siehe Königreich Hannover
 König von Hannover (Gasthof), aus einem herzoglichen Anwesen des 17. Jahrhunderts an der Hildesheimer Straße vor Hannover entstandene Ausspannwirtschaft